Giovanni Bianchi puede referirse a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Giovanni Bianchi (1693-1775), médico, zoólogo y polígrafo italiano, conocido también como Janus Plancus, como Jano Planco, y como Simone Cosmopolita.
 Giovanni Bianchi, corsario de origen italiano contratado por Simón Bolívar, al que traicionó, participando en diversos hechos en 1814 durante la Segunda República de Venezuela.